23 страны подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1970 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяин турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 21 страна разыграли 6 путёвок в двух раундах в турнире на выбывание.

Первый раунд 

,  и  вышли сразу во второй раунд

 вышел во второй раунд.

 отказалось от участия в турнире,  вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 Верхняя Вольта отказалась от участия в турнире,  вышло во второй раунд.

 вышла во второй раунд.

 отказалась от участия в турнире,  вышел во второй раунд.

 отказалось от участия в турнире,  вышел во второй раунд.

 Камерун  вышел во второй раунд.

Второй раунд 

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 получил путёвку в финальный турнир.

 получила путёвку в финальный турнир.

 Камерун получил путёвку в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1970 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1968 году
Футбол в Африке в 1969 году